Севери (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Севери, Томас (1650—1715) — английский механик, изобретатель.
 Севери, Франческо (1879—1961) — итальянский математик.